«Manuel Molina» - conjunto del nombre propio Manuel y el apellido Molina - puede referirse a:

Personajes 
 Manuel Molina "El Encajero" (1923-1962), guitarrista y cantaor flamenco, padre del también guitarrista Manuel Molina Jiménez.
 Manuel Molina Conejero (1900-1939), político y sindicalista español.
 Manuel Molina García "Lina" (1962-), futbolista español.
 Manuel Molina Jiménez (1948-2015), guitarrista flamenco español miembro del grupo Lole y Manuel.
 Manuel Molina Rodríguez (1917-1990), poeta español.
 Manuel Molina Solís (18??-1904), abogado, profesor, orador y político mexicano.
 Manuel "Manu" Molina Valero (1991-), futbolista español.

Nombre compuesto 
Juan Manuel
 Juan Manuel Molina Mateo "Juanel" (1901-1984), dirigente anarcosindicalista español (:w:ca).
 Juan Manuel Molina Morote (1979-), atleta español.
José Manuel
 José Manuel Molina García (1956-), político español.
 José Manuel Molina Hernández (n/d), político español.
Otros
 Luis Manuel Molina de Varona (1959-), músico cubano.
 Manuel Ángel Molina Bedoya (1???-1842), militar guatemalteco.
 Manuel Felipe Molina (1768-1815), religioso argentino.
 Manuel Ignacio Molina (17??-18??), patriota mendocino (Chile).
 Manuel de Molina, pintor barroco español.

Toponimia 
 Manuel Rodríguez, isla del archipiélago Reina Adelaida, Chile.